Crna Draga je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lasinja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 180 stanovnika te 58 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji